Plaats in Indonesië
 Pengkok (Patuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Pengkok (Kedawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java